

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Beati polacchi
Fondatori di società e istituti cattolici
Beati proclamati da Francesco